Brosz steht für:
 Dieter Brosz (* 1968), österreichischer Politiker
 den deutschen Namen der Gemeinde Orăștie in Siebenbürgen in Rumänien

Siehe auch:
 Brosch
 Bross